Алони — израильская фамилия.

Известные носители:
 Алони, Ицхак (1905—1985) — израильский, ранее польский, шахматист.
 Алони, Шуламит (1928—2014) — израильский политический деятель.